Александр Александрович Иностра́нцев () — русский учёный-геолог, петрограф, палеонтолог, профессор Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук (с 1901). Один из основателей и председатель (с 1888) Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Член целого ряда геологических, минералогических, антропологических и прочих обществ в России и за рубежом. Действительный статский советник.

Биография 
Родился  года в cелении фарфорового завода в окрестностях Санкт-Петербурга. Он был по рождению 6 ребёнком (из 10) в семье А. П. Иностранцева (фельдегерьский офицер при Императоре Николае I) и Е. М. Добровольской.

Образование 
Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1863), после чего поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Первоначально увлечённо занимался химией, однако в результате знакомства на старших курсах с геологией и минералогией, под руководством профессоров Э. К. Гофмана и П. А. Пузыревского, изменил свою специализацию. В 1867 году окончил университет и был оставлен для получения профессорского звания.

В 1872 во время стажировки в Италии изучал извержение вулкана Везувий.

Научная и преподавательская работа 

В 1867 году впервые в России применил метод микроскопического исследования горных пород.

В 1868 году А. А. Иностранцев защитил магистерскую диссертацию «Геогностическое строение западного берега Ладожского озера»

В 1868 году занял должность хранителя Минералогического кабинета.

С 1869 года читал лекции в качестве приват-доцента. 

В 1873 году в Киевском Императорском университете защитил докторскую диссертацию по теме: «Геологические исследования на севере России в 1869 и 1870 годах». Он стал первым доктором минералогии и геологии в Российской империи (до этого присуждалась степень по минералогии и геогнозии). 

В 1873 году был избран экстраординарным, а в 1880 году — ординарным профессором Санкт-Петербургского университета.

Помимо Петербургского университета А. А. Иностранцев читал лекции также в Технологическом институте (с 1874), Военно-медицинской и Инженерной академиях, в Академии Генерального штаба и других учебных заведениях. С 1878 по 1889 год он читал курсы геологии, минералогии и петрографии на Бестужевских Высших женских курсах.

В 1892 году на Урале А. А. Иностранцев открыл коренное месторождение платины.

Главным направлением исследований А. А. Иностранцева была петрография.

На 1-й Сессии Международного геологического конгресса (Париж, 1878) А. А. Иностранцев представлял Российскую империю, был избран членом Комиссии по унификации геологической номенклатуры. На 2-ю Сессию (Болонья, 1881) он приехал как председатель русского комитета Комиссии по унификации системы стратиграфических подразделений. По его предложению термины «группа», «система», «отдел» были утверждены как международные. А. А. Иностранцев входил в Бюро Конгресса как вице-президент от Российской империи.

А. А. Иностранцев воспитал плеяду учеников, среди которых 3 академика, 2 члена-корреспондента, более 10 профессоров. Среди них, основатель научного почвоведения В. В. Докучаев и первая женщина профессор геологии Е. В. Соломко.

Александр Александрович Иностранцев скончался 31 декабря 1919 года в Петрограде. Похоронен на лютеранском Смоленском кладбище.

Семья 
Жена — Иностранцева Мария Федоровна (урождённая Ореус; 1849—17 января 1920).
 Сын — Иностранцев, Константин Александрович (1876—1941) — русский историк-востоковед.

Награды 
 Орден Св. Анны 2-й степени (1885), Орден Св. Анны 1-й степени (1910)
 Орден Св. Равноапостольного Князя Владимира 3-й степени (1890)
 Орден Св. Станислава 1-й степени (1894)
 Знак отличия «В воздаяние 40-летней беспорочной службы» (1908)
 Медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых. 1613—1913 гг.» (1913).
 Золотая медаль им. Ф. П. Литке за «Геологический очерк Повенецкого уезда Олонецкой губернии и его рудных месторождений».

Членство в организациях 
 С 1868 года состоял членом Императорского Минералогического общества.
 Член Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей с 1873 года (в 1900 году избран его президентом).
 Член Императорского Московского общества испытателей природы с 1898 года (с 1890 года — почётный член).
 В 1879 году был избран членом Императорского Русского географического общества.
 В 1901 году был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук по разряду физическому.
 Член-корреспондент Естественно-исторического общества (Академия естественных наук, Филадельфия, 1880)
 Член-корреспондент Императорско-королевского геологического общества (Венский технический университет)
 Член-корреспондент Национального естественно-исторического и математического общества (Фрайбергская горная академия).

Память 
Именем А. А. Иностранцева названы залив на западном побережье о. Северный и ледник на архипелаге Новая Земля, пять форм ископаемых организмов из классов брахиопод, головоногих моллюсков и пресмыкающихся, а также ископаемое хищное позвоночное животное из пермских отложений — Иностранцевия ().

Библиография 
А. А. Иностранцев — автор более 170 научных работ, среди них книги:

 Иностранцев А. А. Геологический обзор местности между Белым морем и Онежским озером. СПб.: В. Демаков, 1871. 83 с.: карт.
 Иностранцев А. А. Исторический очерк деятельности Везувия с 1857 года до наших дней. СПб.: В. С. Балашев, 1873. 30 с.
 Иностранцев А. А. О вариолите. СПб.: ИАН, 1874. 29 с.
 Иностранцев А. А. Изучение Друскеникских минеральных источников. СПб.: В. Джулияни, 1882. IV, 79 с.
 Иностранцев А. А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. − 243 с.: ил.
 Иностранцев А. А. Лекции исторической геологии, петрографии и стратиграфии, читанные на Высших женских Бестужевских курсах в 1882/83 гг. СПб.: Е. Соломко, 1883. 408 с.
 Иностранцев А. А. Геология: Общий курс лекций, читанный студентам С.-Петербургского университета: В 2 т. СПб.: М. Стасюлевич, 1885—1887. (5 изданий)
 Иностранцев А. А. Конспект исторической геологии, читанный в С.-Петербургском имп. университете в 1885 и 1886 годах. СПб.: Ф. Кремер, 1886. 232 с.
 Иностранцев А. А., Ф. Ю. Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Каракаш Н. И., Стрешевский С. И. Чрез Главный Кавказский хребет: Геологические исследования предполагаемого ж.-д. пути чрез Архотский перевал между Владикавказом и Тифлисом. СПб.: Упр. жел. дор. 1896. VI, 250, 34 с.
 Иностранцев А. А. Воспоминания: (Автобиография) / Подготовка текста, вступительная статья и комментарии В. А. Прозоровского, И. Л. Тихонова. СПб.: Петербургское востоковедение, 1998. 272 с. ISBN 5-85803-109-9

Литература 
 
 Кузнецов С. С. Александр Александрович Иностранцев. Л., 1969
 Орлов Ю. А. Александр Александрович Иностранцев. (1843—1919) // Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. — Т. 1. — ; : Изд-во АН СССР, 1948. — С. 399—403; То же // Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. — Кн. 2. Геология. География. — : Наука, 1962. — С. 33—37: порт.
 Соколов В. А. Александр Александрович Иностранцев: 1843—1919. — : Наука, 1981. — 103 с.

Примечания

Ссылки 

 
 А. А. Иностранцев — Библиотека бестужевских курсов.
 Палеонтолого-стратиграфический музей СПбГУ — основан профессором А. А. Иностранцевым в 1873 году.
 А. А. Иностранцев — Биографика СПбГУ.
 Биография и библиография в Информационной системе «История геологии и горного дела» ГИН РАН.

Геологи Российской империи
Палеонтологи Российской империи
Музейные работники Российской империи
Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Военно-медицинской академии
Профессора Николаевской военной академии
Преподаватели Николаевской инженерной академии
Преподаватели Бестужевских курсов
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Действительные тайные советники
Вулканологи Российской империи
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона